Leuca puede referirse a:
 Leuca es una ciudad antigua de Italia, que estaba situada en la Yapigia. Es la actual Alessano.
 Santa María de Leuca es un cabo del SE. de Italia.
 Leuca Ori es una cordillera de Creta.
 La leuca o leuga es una antigua unidad de medida gala.
 Leuca o Leuce es el nombre que los antiguos griegos daban a una isla semilegendaria que podría haber estado situada en el Mar Negro.